Лос Пепес има више значења:

 Лос Пепес
 Лос Пепес (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Пепес (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Пепес (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Пепес (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику